Gennagyij Alekszejevics Frolov,  (1937. július 20. – Moszkva, 2019. április 10.) szovjet-orosz színész.

Életútja 
1959-ben a Moszkvai Színházművészeti Akadémián diplomázott. Két évig a Művészeti Akadémia színházában játszott. 1961-ben a Szovremennyik Színházba szerződött. Az 1980-as évek végéig rendszeresen szerepelt filmekben és többnyire epizód szerepekben tűnt fel.
 
Az 1980-ban bemutatott Eső az idegen városban (Дождь в чужом городе) című film egyik főszereplője volt Sztyepan Csizsegov mérnök szerepében.

Filmjei

Mozifilmek 
 Командировка (1961)
 Bűnös angyal (Грешный ангел) (1963)
 Papát vásároltam (Я купил папу) (1963)
 Человек, который сомневается (1963)
 Строится мост (1966)
 Láthatatlanok (Человек без паспорта) (1966)
 Баллада о Беринге и его друзьях (1971)
 Вчера, сегодня и всегда (1971)
 Жребий (1974)
 A cél kiválasztása (Выбор цели) (1975)
 Kovpak előretör (Дума о Ковпаке) (1976)
 Вторая попытка Виктора Крохина (1977)
 Вас ожидает гражданка Никанорова (1978)
 A negyedik akadály (Четвёртая высота) (1979)
 Каждый третий (1980)
 Чрезвычайные обстоятельства (1980)
 Рождённые Бурей (1981)
 Семеро Солдатиков (1983)
 Манька (1984)
 Тайная прогулка (1985)
 Матвеева радость (1985)
 Az elcserélt cárevics (После дождичка, в четверг) (1986)
 Егорка (1986)
 За явным преимуществом (1986)
 С неба на землю (1986)
 На златом крыльце сидели (1987)
 Плюмбум, или Опасная игра (1987)
 Пять писем прощания (1988)
 Гулящие люди (1988)
 Брызги шампанского (1988)
 Светик (1989)
 Благородный разбойник Владимир Дубровский (1990)
 За что? (1991)

Tv-filmek, sorozatok 
 Гуля Королёва (1968)
 Свой остров (1971)
 Всего три недели (1972)
 Второе дыхание (1972)
 Былое и думы (1972, tv-sorozat)
 Звездный час (1973)
 Не пройдёт и года… (1974)
 Свадьба как свадьба (1974)
 Такая короткая долгая жизнь (1975, tv-sorozat)
 Охотник за браконьерами (1975)
 Осенняя история (1979)
 Остров Серафимы (1980)
 Eső az idegen városban (Дождь в чужом городе) (1980)
 Из жизни фруктов (1981)
 Полигон (1982)
 Право на выбор (1984)
 Россия молодая (1984)
 Город над головой (1985)
 A tisztek csatája (Батальоны просят огня) (1985)
 Арбатский мотив (1990)

Díjai, elismerései 
Az Orosz Föderáció érdemes művésze (1980)
 Oroszország Népi Művésze (1992)

Jegyzetek

1937-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Szovjet színészek
Orosz színészek
Moszkvaiak